Geiß (von mittelhochdeutsch geiz „Geiß, Ziege“) steht für:
 eine weibliche Hausziege
 ein weibliches Reh (regional statt Ricke)
 Weibchen diverser anderer Tiere, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere
 ein Wappentier, siehe Ziegenbock (Wappentier)
 ein Biermischgetränk, siehe Goaß

Geiß ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Geiß (1858–1944), deutscher Politiker der SPD in Baden
 Christof Geiß (* 1964), deutscher Mathematiker
 Conrad Geiß (1771–1846), deutscher Eisenkunstgießer und Eisengussfabrikant
 Edith Schönert-Geiß (1933–2012), deutsche Numismatikerin
 Heinz Geiß (1919–1991), deutscher Althistoriker
 Karlmann Geiß (* 1935), von 1996 bis 2000 Präsident des Bundesgerichtshofs
 Moritz Geiß (1805–1875), deutscher Eisen- und Zinkgießer sowie Begründer der Zinkgussindustrie
 Robin Geiß (* 1974), deutscher Völkerrechtler und Hochschullehrer
 Werner Geiß († 1658), deutscher Philosoph, Historiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Geiß (1911–nach 1986), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Geis
 Geiss (Begriffsklärung)
 Gais
 Geißen